Dahl est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Variantes

Patronyme 

 Albin Dahl (1900-1980), joueur de football international suédois ;
 Anders Dahl (1751-1789), botaniste suédois qui a donné son nom au dahlia ;
 André Dahl (1886-1932), de son vrai nom Léon Kuentz, journaliste et écrivain français ;
 Annette Dahl (née en 1946), handballeuse danoise ;
 Arlene Dahl (1925-2021), actrice américaine ;
 Arne Dahl (né en 1963), romancier suédois ;
 Aslaug Dahl (née en 1949), fondeuse norvégienne ;
 Chrix Dahl (1906-1994), peintre et illustrateur norvégien ;
 David Dahl (né en 1994), joueur de baseball américain ;
 Eilert Dahl (1919-2004), fondeur norvégien ;
 
 Emmanuel Dahl (né en 1973), chanteur français ;
 Friedrich Dahl (1856-1929), zoologiste allemand ;
 Gary Dahl (1936-2015), concepteur-rédacteur américain ;
 Gustavo Dahl (1938-2011), réalisateur brésilien ;
 Hanne Dahl (née en 1970), femme politique danoise ;
 Hans Dahl (1849-1937), peintre norvégien ;
 Herman Dahl (né en 1993), coureur cycliste norvégien ;
 Jákup Dahl (1878-1944), linguiste, pasteur et traducteur féroïen ;
 Johan Christian Dahl (1788-1857), artiste norvégien ;
 John Dahl (né en 1956), réalisateur et scénariste américain ;
 Jonas Dahl (né en 1978), homme politique danois ;
 Julia Dahl (1977-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Kjell Ola Dahl (né en 1958), écrivain norvégien, auteur de roman policier ;
 Kris Dahl (né en 1992), coureur cycliste canadien ;
 Louise Dahl-Wolfe (1895-1989), photographe américaine ;
 Magnus Dahl (né en 1988), handballeur norvégien ;
 Maria Dahl (1872-1972), zoologue allemande ;
 Maria Lúcia Dahl (1941-2022), actrice brésilienne ;
 Michael Dahl (1659-1743), peintre portraitiste suédois exerçant à Londres ;
 Monica Dahl (née en 1975), nageuse namibienne ;
 Nicolas Dahl (1860-1939), neurologue et psychothérapeute russe ;
 Niels Fredrik Dahl (né en 1957), écrivain et journaliste norvégien ;
 Ole-Johan Dahl (1931-2002), informaticien norvégien codéveloppeur du langage Simula ;
 Oleg Dahl (1941-1981), acteur soviétique ;
 Regin Dahl (1918-2007), poète et compositeur féroïen ;
 Rickard Dahl (1933-2007), athlète suédois ;
 Roald Dahl (1916-1990), auteur britannique ;
 Robert Alan Dahl (1915-2014), professeur émérite de science politique à l'Université Yale et ancien président de l'American Political Science Association ;
 Titt Fasmer Dahl (1903-1985), journaliste norvégienne ;
 Vladimir Dahl (1801-1872), lexicographe russe (parfois orthographié Dal ou Dal’ en français)

Toponyme 

 Dahl, section de la commune luxembourgeoise de Goesdorf
 Dahl, ancien village devenu quartier de la ville allemande de Paderborn

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme germanique
Toponymie allemande
Toponymie luxembourgeoise